Roda - objecto circular com muitas aplicações em máquinas;
Roda automotiva
Roda (pena de morte)
Roda (caridade) - um mecanismo onde se deixavam recém-nascidos
Roda JC - Um time de futebol neerlandês

Ver também 
Cantiga de roda - uma brincadeira infantil

Desambiguação